Gaglianone ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Gaglianone (* 1966), italienischer Filmregisseur
 Pablo Gaglianone (* 1976), uruguayischer Fußballspieler